IC 4305 ist eine elliptische Galaxie vom Hubble-Typ E5 im Sternbild Jagdhunde am Nordsternhimmel. Sie ist rund 326 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.

Entdeckt wurde das Objekt am 1. Juli 1896 von Stéphane Javelle.

Einzelnachweise